Владимир Петрович Юрьев (1861—?) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1877 году получил домашнее образование и вступил в службу. В 1880 году после окончания Варшавского пехотного юнкерского училища произведён в прапорщики и выпущен в Астраханский 12-й гренадерский полк. В 1883 году произведён  в  подпоручики, в 1886 году в корнеты по кавалерии,  в 1887 году в поручики, в 1890 году в штабс-ротмистры, в 1897 году в ротмистры, эскадронный командир. В 1904 году «за отличие по службе» произведён в подполковники, в 1910 году в полковники, старший офицер Владимирского 13-го уланского полка. 

С 1912 года командир Псковского 2-го лейб-драгунского полка. С 1914 года участник Первой мировой войны, во главе этого полка, был ранен.
18 марта 1915 года «за храбрость» был награждён  Георгиевским оружием и 29 мая 1915 года  Орденом Святого Георгия 4-й степени.

С 13 июня 1915 года в резерве чинов при штабах Двинского и  Минского военных округов. С 1916 года генерал-майор, командир 2-й бригадой 2-й кавалерийской дивизии.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени  (1903)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (1907)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1914)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 13.10.1914)
 Георгиевское оружие (ВП 18.03.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 29.05.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 24.05.1916)

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Разведчик  №1279, 12.05.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик  №1292, 11.08.1915 г.
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 5506 (1911 г.)
РГВИА: Ф.400. Оп.9. Д.34939. Л.5 об. (1914 г.)
РГВИА: Ф.2122. Оп.2. Д.111. Л.29-33 (1915 г.)

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)